In Deutschland gibt es Feuerwehren, die noch keine Berufsfeuerwehr gemäß der jeweiligen Landesvorschrift aufstellen, aber, mit ausschließlich ehrenamtlichen Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr, zu viele Einsätze bewältigen müssen. Diese Feuerwehren, die keine Berufsfeuerwehren sind, werden in Deutschland als „Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“ bezeichnet.

Viele dieser Feuerwehren betreiben eigenständig – meist im 24h-Dienst – eine Funkzentrale zusätzlich zur (integrierten) Leitstelle.

Die Mindeststärke dieser Liste ist die Staffel.

Liste

Einzelnachweise 

!Liste der deutschen Stadte
Organisation der Feuerwehr (Deutschland)
Berufsfeuerwehren
Freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kraften, Stadte